Силанг () — филиппинская фамилия. Известные носители:

 Силанг, Габриэла (1731—1763) — национальная героиня Филиппин.
 Силанг, Диего (1730—1763) — один из лидеров филиппинского восстания против испанского владычества.